WYM steht für:
 Weekly Young Magazine, japanisches wöchentliches Seinen-Manga-Magazin

Wym steht für:
 Wym, rechter Nebenfluss der Wytschegda im Nordosten des europäischen Teils Russlands

wym steht für:
 Wilmesaurisch (ISO-639-3-Code), gefährdete Varietät eines mitteldeutschen Dialekts

Abkürzung